Перес дас Мариньяс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перес дас Мариньяс, Гомес (1519—1593) — испанский колониальный администратор и военный.
 Перес дас Мариньяс, Луис (?—1603) — губернатор Филиппин.